Gondwana több jelentésben alkalmazott szó:

 Gondwana, az egyik őskontinens, a déli szárazulatok összefoglaló neve
 Gondwana, India egyik kora újkori állama
 Gondwana, India egyik mai régiója, az előbbinek helyén
 Gondwana, az Antarktisz egyik kutatóállomása
 Gondwana, az ős- és ókori bemutató- és szórakoztatóközpont
 Gondwana Nemzeti Park, Dél-Afrikában
 Gondwana, chilei reggae-zenekar
 Gondwana, Ausztrália és Új-Kaledónia között lefektetett kommunikációs kábel

Hasonló névvel:
 Gondwanaland, ausztrál világzenét játszó zenekar
 Gondwanaland, a Steroid Maximus zenekar albuma